La sigla ENIC può significare:

Ente nazionale industrie cinematografiche – ente statale italiano di produzione e distribuzione cinematografica attivo dal 1935 al 1959
English National Investment Company, nota anche come ENIC Group – una compagnia inglese di investimento
European Network of Information Centres – una iniziativa dell'UNESCO in collaborazione col Consiglio europeo